Цвето́чные часы́, также Часы́ Фло́ры — декоративные часы из набора травянистых растений, цветки которых распускаются и закрываются в определённое время суток.

Впервые цветочные (листовые) часы были составлены в Уппсале Карлом Линнеем. Цветочные часы из тех растений, которые использовал Линней, называют «цветочными часами Линнея».
 	 	
Для каждой местности должны составляться свои цветочные часы, так как время цветения, то есть открытие и закрытие цветков, в разных местностях происходят не в один и тот же час; оно либо запаздывает, либо наступает раньше. Прямые наблюдения показали, что, например, в Инсбруке происходит запаздывание раскрытия растений из цветочных часов Линнея на 1—2 часа, а закрывание запаздывает на 1—6 часов. Чтобы составить цветочные часы, следует произвести многолетние наблюдения над множеством растений и выбрать из них такие, цветение которых совершается в наиболее определённое время.

|-
! Утро
!Виды растений
!Статус
!Изображение
|-
| 3—5 часов
| 
| открывается
|
|-
| 4—5
| , Горчак (Picris hieracioides), Шиповник
| открываются
|
|-
| 5
| , , 
| открываются
|
|-
| 5—6
| , 
| открываются
|
|-
| 6
| , 
| открываются
|
|-
| 6—7
| , 
| открывается
|
|-
| 7
| , , , 
| открываются
|
|-
| 7—8
| 
| открывается
|
|-
| 8
| ,  [syn. Dianthus prolifer], , Вьюнок
| открываются
|
|-
| 8—10
| 
| закрывается
|
|-
| 9
| , Гвоздика полевая
| открывается
|
|-
| 9—10
|  (Spergularia rubra)
| открывается
|
|-
| 9—10
| 
| закрывается
|
|-
| 10
| , Lactuca sativa, 
| закрываются
|
|-
| 10—11
| Mesembryanthemum crystallinum
| открывается
|
|-
| 11
| Crepis alpina
| закрывается
|
|-
| 11—12
| 
| закрывается
|
|-
| 12
| 
| закрывается
|
|-
! Пополудни
!
!
!
|-
| 1 час
| Petrorhagia prolifera [syn. Dianthus prolifer]
| закрывается
|
|-
| 1—2
| Crepis rubra
| закрывается
|
|-
| 2
| Hieracium auricula
| закрывается
|
|-
| 2—3
| Arenaria rubra
| закрывается
|
|-
| 2—4
| Mesembryanthemum crystallinum
| закрывается
|
|-
| 3
| 
| закрывается
|
|-
| 3—4
| , 
| закрывается
|
|-
| 4
| Alyssum utriculatum
| закрывается
|
|-
| 4—5
| Hypochaeris maculata
| закрывается
|
|-
| 5
| , , Незабудка
| закрывается
|
|-
! Вечер
!
!
!
|-
| 6 часов
| Geranium triste
| открывается
|
|-
| 7
| 
| закрывается
|
|-
| 7—8
| , Шиповник
| закрывается
|
|-
! Ночь
!
!
!
|-
| 9
| Кислица
| закрывается
|-
| 9—10 часов
| Celenicereus grandiflorus, Silene noctiflora
| открывается
|
|-
| 12
| Celenicereus grandiflorus
| закрывается
|
|}

Механические цветочные часы 
Подбор растений для настоящих цветочных часов — занятие кропотливое. Не всегда оно увенчается успехом. Уже с конца XIX века настоящие цветочные часы всё чаще заменялись чисто декоративными композициями на основе механических часов с цветочным фоном или декоративными элементами, созданными из цветущих или декоративно-лиственных растений.

Ссылки 

 
 

 

Ботаника
Цветоводство
Часы по типу
Часы
Садово-парковые сооружения